Мирониха — название населённых пунктов.

Россия 
 Мирониха — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Мирониха — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.